Osoby o tym nazwisku:
 Jan Wszelaki – polski ekonomista, dyplomata, działacz polonijny
 Marian Wszelaki – polski architekt
 Stanisław Wszelaki – polski lekarz

Polskie nazwiska